Az 1993-as kupagyőztesek Európa-kupája-döntőben, a KEK 33. döntőjében az olasz Parma, és a belga Royal Antwerp mérkőzött Londonban. A mérkőzést a Parma 3–1-re nyerte.

Az olasz csapat részt vehetett az 1993-as UEFA-szuperkupa döntőjében.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1992–1993-as UEFA-bajnokok ligája
 1992–1993-as UEFA-kupa
 1993-as UEFA-szuperkupa

Források
 
 

Kupagyőztesek Európa-kupája-döntők
Kupagyőztesekeurópakupájadöntő